Ел Подридо има више значења:

 Ел Подридо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Подридо (Санто Томас Тамазулапан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику